La Nogometna Premijer liga Federacije Bosne i Hercegovine 2000-2001, abbreviata in Premijer liga FBiH 2000-2001, è stata la prima edizione del campionato col nome "Premijer" in Bosnia Erzegovina. È nata dalla fusione fra 11 compagini della Prva liga NS BiH 1999-2000 (musulmani) e da 9 della Prva liga Herceg-Bosne 1999-2000 (croati) e copriva il territorio della Federazione di Bosnia ed Erzegovina, quindi mancavano ancora i serbi della Prva liga Republike Srpske. Alle 20 squadre sopra indicate se ne sono state aggiunte anche altre due dalla Prva "B" liga NS BiH 1999-2000, ovvero la seconda divisione musulmana.

Il vincitore è stato lo  al suo primo titolo di Premijer (secondo di Bosnia, terzo contando anche quello ai tempi della Jugoslavia).

Capocannoniere del torneo fu Dželaludin Muharemović () con 31 reti.

Contesto storico 
La Federazione bosniaca si accordò con la Federazione calcistica dell'Erzeg-Bosna per l'unificazione dei propri campionati. Le prime undici classificate della Prva liga NS BiH 1999-2000 e 9 della Prva liga Herceg-Bosne 1999-2000 disputarono questa stagione mentre la federazione calcistica della Repubblica Serba di Bosnia ed Erzegovina non aderì e organizzò i propri tornei non riconosciuti dalla UEFA.

Squadre partecipanti

Profili

Formula 
Le squadre partecipanti furono 22 e disputarono un girone di andata e ritorno per un totale di 42 partite con le ultime otto retrocesse in Prva liga Federacija Bosne i Hercegovine in vista di una riduzione del numero di club nella stagione successiva.

Le squadre ammesse alle coppe europee furono quattro: La squadra campione disputò la UEFA Champions League 2001-2002, la seconda e la vincitrice della coppa nazionale alla Coppa UEFA 2001-2002 e un'ulteriore squadra fu ammessa alla Coppa Intertoto 2001.

Classifica 

Legenda:
      Campione di Bosnia ed Erzegovina e qualificato alla UEFA Champions League 2001-2002
      Qualificato alla Coppa UEFA 2001-2002
      Qualificato alla Coppa Intertoto 2001
      Retrocesso in Prva liga Federacija Bosne i Hercegovine 2001-2002

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Risultati

Marcatori

Note

Voci correlate 
 Campionato bosniaco di calcio
 Prva liga Federacije Bosne i Hercegovine 2000-2001
 Kup Bosne i Hercegovine 2000-2001

Collegamenti esterni 
 Scheda su RSSSF
 claudionicoletti.eu

Calcio nel 2000
Calcio nel 2001
Campionati in Bosnia ed Erzegovina 1992-2002
2000-2001